Le tournoi Black Ball Squash Open 2020 est l'édition 2020 du tournoi Black Ball Squash Open qui se déroule du 11 au  au Caire. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Platinum et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont seize joueuses têtes de série et deux wild cards Nour Aboulmakarim et Salma Youssef.

Au premier tour, Rachael Grinham, championne du monde 2007, sauve deux balles de match et se qualifie face à Nour Aboulmakarim de vingt-six ans sa cadette. Au  tour, Hania El Hammamy prend sa revanche du Windy City Open sur Camille Serme alors que Nouran Gohar est forfait sur blessure. Coline Aumard atteint pour la première fois de sa carrière les quarts de finale d'un tournoi platinum, catégorie la plus prestigieuse avant de s'incliner face à la championne du monde Nour El Sherbini.

La finale voit la championne du monde junior Hania El Hammamy, qui a écarté successivement trois joueuses du top 10, remporter son premier tournoi PSA Platinum face à la championne du monde Nour El Sherbini.

Dotation et points 
En 2020, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Black Ball Squash Open
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2020
Sport en Égypte en 2020
Squash en 2020
Sport en mars 2020